Béma peut désigner :
Béma, une commune rurale située dans le cercle de Diéma au Mali
Béma-Mossi, une commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
Béma-Silmi-Mossi, une commune rurale située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso